Гран-при Испании 1976 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1976 года. Автогонки прошли 2 мая 1976 года на трассе Харама.

На этом этапе вступили в силу новые требования к аэродинамике автомобилей, запрещавшие высокие воздухозаборники над двигателем и ограничивавшие ширину задних антикрыльев. «Феррари» выставила новый автомобиль 312Т2, также «Энсайн» стартовал на новой модели N176. Наибольшее внимание привлекла новая машина команды «Тиррелл» - это был шестиколёсный P34. Новинку вывел на старт Патрик Депайе, второй гонщик команды Джоди Шектер участвовал на старой модели 007. Команда «Парнелли» ушла из Формулы-1, а её гонщик Марио Андретти вернулся в «Лотус», заменив Боба Эванса.

Первый ряд стартового поля вновь заняли Джеймс Хант и Ники Лауда. Австриец обошёл англичанина в первом повороте и лидировал до 31 круга, когда его обогнал Хант. Йохен Масс долгое время держался на третьем месте неподалёку от лидеров, но на 65 круге сошёл из-за отказа двигателя. Сход немца позволил выйти на третье место Гуннару Нильссону. Эта расстановка гонщиков не изменилась до самого финиша. После гонки Хант и Жак Лаффит были дисквалифицированы за несоответствие автомобилей ограничениям по габаритным размерам, но после апелляции их результаты были восстановлены.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-31 Ники Лауда

32-75 Джеймс Хант

Ссылки 
 
 
 
 Некоторые подробности гонки на motorsport.com

Гран-при Испании